Cas Anvar, acteur canadien
 Leili Anvar (1967), iraniste, journaliste et traductrice française. ;
  (1974).

Voir aussi 
 Agence nationale de valorisation de la recherche (Anvar)